Лакеев — фамилия.

Известные носители:
 Лакеев, Александр Борисович (род. 1959) — советский и российский автогонщик, мастер спорта международного класса, участник ралли Париж-Дакар.
 Лакеев, Василий Алексеевич (род. 1984) — российский игрок в настольный теннис, член национальной сборной команды России.
 Лакеев, Владимир Иванович (род. 1949) — второй секретарь московского городского комитета КПРФ.
 Лакеев, Иван Алексеевич (1908—1990) — советский лётчик-истребитель, генерал-майор, Герой Советского Союза.